Горний монастырь — наименование нескольких монастырей.

Россия 
 Вологодская область
 Горний монастырь в городе Вологде
 Малый Ивановский Горний монастырь в городе Кириллове

Израиль 
 Горний монастырь в городе Иерусалиме